Różowce (Rosales Perleb) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych.

Morfologia 
 Liście Skrętoległe, brzeg liści zwykle piłkowany.
 Kwiaty Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę, 5-krotny z tendencją do redukcji okwiatu w młodszych liniach rozwojowych. Obecne hypancjum, które zostaje, zwykle wraz z kielichem na owocach.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd zajmuje pozycję bazalną względem rzędów dyniowce Cucurbitales i bukowce Fagales. Wraz z nimi wchodzi w skład grupy Fabidae w obrębie kladu wyróżnianego w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

System Englera 
W popularnym w XX w. systemie klasyfikacyjnym Englera rząd różowców miał nieco inny zakres, obejmując następujące taksony:
 podrząd: Podostemonineae (w późniejszych modyfikacjach systemu wyodrębniony z różowców)
 rodzina: Podostemaceae – zasennikowate
 rodzina: Hydrostachyaceae
 podrząd: Saxifragineae
 rodzina: Crassulaceae – gruboszowate
 rodzina: Cephalotaceae
 rodzina: Saxifragaceae – skalnicowate (sensu lato, obejmujące w tym systemie m.in. podrodzinę Ribesioideae wydzielaną we współczesnych systemach w randze rodziny agrestowatych, plemię Parnassiae, wydzielane jako rodzina dziewięciornikowatych)
 rodzina: Pittosporaceae – pospornicowate
 rodzina: Brunelliaceae
 rodzina: Cunoniaceae – radziliszkowate
 rodzina: Myrothamnaceae
 rodzina: Bruniaceae
 rodzina: Hamamelidaceae – oczarowate (w zmodyfikowanych wersjach współtworzące rząd oczarowców)
 podrząd: Rosineae
 rodzina: Platanaceae – platanowate (w zmodyfikowanych wersjach współtworzące rząd oczarowców)
 rodzina: Crossosomataceae
 rodzina: Rosaceae – różowate
 rodzina: Connaraceae – bobniowate
 rodzina: Leguminoseae – bobowate sensu lato

Przypisy